1656 км, 1656-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1656 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 530246.
 1656 км, ОП Ост. пункт 1656 км — станция, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 700172.